Waltheof di Bernicia, o Waltheof I († tra il 994 ed il 1006)  –  conte di Northumberland
 Waltheof, conte di Northumbria, o Waltheof  II di Northumberland (†1076) –  conte di  Northumberland
 San Waltheof o San Valteno di Melrose, († 1159) –  secondo abate di Melrose, venerato come santo e celebrato il 3 agosto
 Waltheof di Dunbar († 1182) –  conte di Dunbar
 Waltheof di Allerdale –  signore di Allerdale tra l'XI ed il XII secolo